Masia del Talarn és una masia situat al municipi de Bellvís a la comarca catalana del Pla d'Urgell.

Referències 

Masies del Pla d'Urgell
Edificis de Bellvís